Korczew (gromada w powiecie łosickim) (sokołowski/łosicki)
 Korczew (gromada w powiecie sieradzkim)